On a Night Like This – singel Boba Dylana z 1974
 On a Night Like This – singel Kylie Minogue z 2000

Zobacz też 
 On a Night Like This Tour – trasa koncertowa Kylie Minogue